Verenigd Koninkrijk
Spoorwegstations